Berkhoff oder Berkhof ist ein Familienname deutscher beziehungsweise niederländischer Herkunft. Der Name fällt unter die sogenannten Hofnamen. Zu der Zeit, als es noch keine Straßennamen gab, nutzte man die Namen als Anschrift. Der Name hat zwei Bedeutungen. Im mittel- und oberdeutschen Sprachraum bedeutet der Name Bauernhof auf einem Berg. Der Name ist eine Variante des Familiennamens Berghoff. Im niederdeutschen Sprachraum (Norddeutschland und Niederlande) bedeutet es wörtlich Birken-Bauernhof oder Birken-Gehöft. Hier wird im Hof des Anwesens auf alle Fälle eine oder mehrere Birke(n) gestanden haben.

Herkunft 
Eine recht häufige Verwendung fanden die Hofnamen, indem sie als Zusatz hinter dem Vornamen und Vatersnamen der Pächter (Mieter) eingesetzt wurden. Primär gehörte der Name jedoch zum Anwesen und dem dazugehörenden Hof. Dies hieß, dass auch ein nachfolgender Pächter mit seiner Familie durch den Bauernhofnamen bekannt werden konnte. Deshalb können mehrere, nicht verwandte Familien ihren Nachnamen den Namen des Bauernhofes entnehmen. Denn der vorherige Pächter und seine Nachkommen behielten des Öfteren den Nachnamen, mit dem sie bekannt geworden waren. Sowohl in den Niederlanden als auch in Nordwestdeutschland sind diese sogenannten Herkunfts-Bauernhöfe bekannt. Die ältesten Meldungen hierüber stammen von Anfang des 16. Jahrhunderts und eine Meldung sogar aus dem 15. Jahrhundert.

Namensträger 
 Gerrit Berkhoff (1901–1996), niederländischer Chemiker und erster Rektor der niederländischen Universität Twente
 Karel C. Berkhoff (* 1965), niederländischer Historiker
 Wicher Berkhoff (1794–1870), russischer Schiffbauer von niederländischer Herkunft, siehe Wasili Iwanowitsch Berkow
 Willem Berkhoff (1863–1952), niederländischer Konditor

Siehe auch 
 Berkhof
 Berkoff
 Berghof
 Berghoff
 Berkenhof

Einzelnachweise 

Familienname